Fernand Dehousse (1906-1976), juriste et homme politique belge ;
Jean-Maurice Dehousse (1936-2023), fils du précédent, juriste et homme politique belge ;
Renaud Dehousse (né en 1960), fils du précédent, juriste, professeur et politologue belge ;
Nicolas-Maurice Dehousse (1930-2012), ingénieur et professeur belge.

Dehousse est le nom d'un personnage au cinéma : 
 Albert Dehousse, personnage central, interprété par Mathieu Kassovitz, dans Un héros très discret, film de Jacques Audiard (1996).